Marduk bezeichnet

 den babylonischen Stadt- und späteren Reichsgott Marduk
 den Namen einer schwedischen Black-Metal-Band, siehe Marduk (Band)
 den deutschen Titel einer Science-Fiction-Roman-Reihe von John Ringo und David Weber, siehe Marduk (Romane)
 den Titel einer Geschichte von Paul Scheerbart, etwa aus dem Jahr 1910, siehe Marduk – eine assyrische Burg-Novelette
 neben anderen Bezeichnungen den so genannten zwölften Planeten (auch Planet X oder Nibiru genannt)
 einen Vulkan auf dem Jupitermond Io, siehe Marduk (Io)